Reißer steht für:

 ein Gartenwerkzeug, siehe Krail
 ein nervenaufreibender oder nervenzerreißender Film, siehe Thriller

Reißer oder Reisser ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Reisser (1836–1892), österreichischer Buchdrucker
 Dirk Reißer (* 1968), deutscher Tänzer und Choreograf
 Emil Reisser (1878–1943), deutscher Bauingenieur, Denkmalpfleger und Archäologe
 Hans Reisser (1896–1976), österreichischer Verleger und Entomologe
 Mirko Reisser (* 1971), deutscher Graffiti-Writing-Künstler, siehe DAIM 
 Paul Reißer (1843–1927), württembergischer Pionier der Elektrotechnik
 Rafael Reißer (* 1958), deutscher Politiker (CDU)

Reißer oder Reisser ist der Name folgender Wirtschaftsunternehmen:
 Reisser AG, Großhandelsunternehmen für Sanitärtechnik

Siehe auch:
 Christoph Reisser’s Söhne
 Reiser